Palazzo dei Signori della Missione, conosciuto anche come Palazzo degli Studi, a Forlì
Palazzo degli Studi a Macerata
Palazzo degli Studi a Mantova
Palazzo degli Studi a Napoli